Аскинка — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Бурминка. Длина реки составляет 23 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100022883.

Название 
Происходит от башкирского аксын — «священное изваяние».

Примечания 

Бассейн Тюя
Реки Аскинского района